Кордовка () — лесное урочище, городской лесопарк, расположенный на территории Деснянского района Чернигова. Площадь — 381,11, 275, 269 га. Является местом отдыха горожан.

История 
Лесопарк Кордовка был заложен в период 1883-1886 года.

В 2015 году был продлён строк моратория (до 2017 года) на застройку участка парковой территории между улицами Савчука, Береговая и Олега Михнюка (Воинов-Интернационалистов) Решением Черниговского городского совета № 2/ VII - 20 от28.12.2015 (Рішення міської ради "Про продовження строку дії мораторію на забудову зони природних ландшафтів, обмеженої вулицями Савчука – Воїнів-інтернаціоналістів – Берегова (парк 50 років ВЛКСМ - лісопарк Кордівка)"). Парковая территория между улицами Савчука, Береговая и Олега Михнюка в данном документе именуется как парк имени 50 лет ВЛКСМ.

Общественность выступает против застройки лесопарка и стоит на позиции предоставления лесопарку статуса регионального ландшафтного парка.

Согласно Генеральному плану Чернигова, предполагается функционально-планированная организация территории Кордовки с созданием объектов инфраструктуры (кинотеатр, цирк, славянский научно-культурный центр, парк развлечения типа «диснейленд», танцевальные залы, спортивный центр, рестораны).

В 2019 году обсуждались предпроектные предложения по реконструкции Центрального парка и прилегающей территории, где основой выступает концепция парка «четыре в одном» — городской сад, ландшафтный парк, тематический парк и лесопарк.

Описание 
Лесопарк расположен в пойме и надпоймейнной террасе реки Десна (правый берег) и её притока Стрижень (левый берег) — южнее усадебной застройки улицы 1-я Кордовка и многоэтажной жилой застройки улицы Савчука. На территории лесопарка расположена группа водоёмов, мелеющих (или пересыхающих) летом. Водоёмы и низины затапливаются в период весеннего половодья Десной. У береговой линии Десны лесопарк сменяется пляжем (в частности «Золотой берег»), на востоке — лугами и пастбищами. Севернее расположен Центральный парк культуры и отдыха и парк-памятник садово-паркового искусства Городской сад.

Лесопарком проходит несколько пешеходных аллей.

Природа 
Имеет один из наибольших показателей видового разнообразия среди парковых территорий города. Это объясняется сочетанием природно-экологических (преимущественно эдафических, частично орографических и гидрологических) и исторических формирований этих территорий, вниманием к центральным парковым территориям города в течение ХХ в. со стороны ландшафтных архитекторов и служб озеленения и благоустройства города.

Здесь насчитывается 91 вид растений, в т.ч. 30 местных видов, из 30 семейств и 57 родов. Основу древостоя составляют 61 интродуцированный вид. Но преобладающими численно являются виды аборигенной группы растений — объясняется удачным и своеобразным сочетанием на отдельных площадях паркового ландшафта с лесными видами или с участием видов лесной группы.

Ассортимент парка пополнялся силами Черниговского ботанического сада, совхоза «Деснянский» и КП «Зеленбуд».

Доминирующий вид зелёных насаждений — осина, также присутствуют ареалы клёна, липы, ольхи, берёзы, дуба, тополя, ивы

Примечания

Ссылки 
 Генеральний план розвитку м.Чернігова. Пояснювальна записка (том 1). 
 УДК 581:712.27 Порівняльний аналіз дендрофлори зелених насаджень міста Чернігова Науковий вісник Ужгородського університету Серія Біологія, Випуск 33, 2012: 64-70  © Потоцька С.О., 2012